Юлиан Игнацы Но́вак (; 10 марта 1865, с. Окоцим (ныне гмина Бжеско, Малопольского воеводства Польши) — 7 ноября 1946, Краков) — польский политический и государственный деятель Второй Речи Посполитой, премьер-министр Польской Республики (с 31 июля 1922 по 14 декабря 1922 гг.). Учёный — микробиолог, медик, ветеринарный врач, педагог, профессор (1899), доктор наук, ректор Ягеллонского университета (1921—1922).

Биография 
Родился в многодетной семье, был старшим среди 10 детей. В 1886–1893 изучал медицину в Ягеллонском университете. В 1896 защитил докторскую диссертацию в области патологической анатомии. Позже преподавал в Ягеллонском университете.

С 1899 — профессор, в 1921—1922 — ректор университета в Кракове.

С 1903 участвовал в деятельности краковского сельскохозяйственного общества, a в 1921—1927 — был его вице-председателем.

В 1931 стал членом Польской академии знаний.

Правый политик. С декабря 1914 дo 1916 — вице-президент города Кракова.

С 31 июля до 14 декабря 1922 возглавлял кабинет министров Польши, одновременно дo 21 августа 1922 исполнял функции министра религий, вероисповеданий и общественного просвещения. В 1922—1927 был сенатором Речи Посполитой от польского народного движения «Пяст» (пол. «Piast»).

Юлиан Но́вак — автор более 50 научных публикаций, в том числе в области морфологии и биологии микроорганизмов, а также этиологии заразных болезней.

Автор «Микробиологического атласа».

Похоронен на Раковицком кладбище в Кракове.

Награды 
 Командорский крест ордена Возрождения Польши

Ссылки 
 Julian Nowak

Сенаторы Польши
Премьер-министры Польши
Министры Польши
Министры образования Польши
Персоналии:Краков
Учёные Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Доктора наук
Преподаватели Ягеллонского университета
Ректоры Ягеллонского университета
Микробиологи Польши
Сенаторы Речи Посполитой
Члены Польской академии знаний
Педагоги Польши
Похороненные на Раковицком кладбище